Altona (auto), een Belgisch historisch automerk
Altona (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Altona (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Altona (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Altona (Victoria), voorstad van Melbourne, Victoria, Australië
Hamburg-Altona, een deel van Hamburg